LS3 steht für:

 Legged Squad Support System (LS3) (auch Alpha Dog genannt und AlphaDog geschrieben), ein Laufroboter
 Rolladen Schneider LS3, ein einsitziges Segelflugzeug der „alten“ Rennklasse, mit 15 m Flügelspannweite und Wölbklappe, entworfen von Wolf Lemke, hergestellt bei der Firma Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH in Egelsbach bei Frankfurt